Dos centros comerciales se llaman Plaza Imperial:

Plaza Imperial Bogotá, .
Plaza Imperial Zaragoza, .